Allsvenskan i handboll 1939/1940 vanns av Majornas IK.

Slutställning

Skytteligan 

 Källa:

Referenser

Noter 

1939 i Sverige
1940 i Sverige
1939/1940
Handbollssäsongen 1939/1940